Ел Кандадо има више значења:

 Ел Кандадо (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Кандадо (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Кандадо (Поза Рика де Идалго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику